Оника — топоним и фамилия.

Топоним 
 Оника - район штата Эбоньи (Нигерия).

Фамилия 
Известные носители:
 Оника, Александру (род. 1985) — молдавский футболист.
 Оника, Антон Константинович (1910—1930) — бессарабский революционер-подпольщик.
 Оника, Валерий Васильевич (1939—2015) — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист России.
 Оника, Дмитрий Григорьевич (1910—1968) — советский государственный деятель.